Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд 2013 — 24-й розыгрыш чемпионата КОНКАКАФ среди молодёжных команд с момента его появления и 3-й розыгрыш с момента принятия нынешнего формата, который проводится с 18 февраля по 3 марта 2013 года в Мексике. Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд определил четыре команды из КОНКАКАФ, которые примут участие в молодёжном чемпионате мира 2013 в Турция.

Участники 
Четыре команды прошли отбор через отборочный турнир Центральной Америки и 5 через отборочный турнир в Карибской зоне.

Примечание: для турниров между 1998 и 2007 годом нет победителей и вторых мест. 
Жирным шрифтом показано то, что соответствующая команда была хозяином турнира.

Стадионы

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа была проведена 21 ноября 2012 года.

Критерии определения места команды в случае равенства очков

Если после окончания матчей в группе две или более команд набрали одинаковое количество очков (включая сравнение показателей между третьими командами), способ, по которому команды пройдут в следующий раунд, будет решен следующим образом и в указанном порядке:
 Большее количество очков в матчах между командами.
 Большая разница голов в матчах между командами (если две или более команд финишируют с равным количеством очков).
 Большее количество голов, забитых в матчах между командами (если две или более команд финишируют с равным количеством очков).
 Большая разница голов во всех групповых матчах.
 Большее количество голов, забитых во всех групповых матчах.
 Жребий.

''Время начала матчей местное, UTC-6.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 гола

  Амет Рамирес

3 гола

  Майкель Рейес

  Хесус Мануэль Корона

  Хосе Вильярреаль

2 гола

  Калеб Кларк
  Самюэль Пьетт
  Аричель Эрнандес
  Антонио Брисеньо

  Марко Буэно
  Хулио Гомес
  Хесус Эскобоса
  Хайро Хименес

  Хайро Энрикес
  Дэниел Куэвас
  Луис Гил
  Кендан Андерсон

1 гол

  Морис Жан-Дани
  Стефан Вукович
  Дилан Каррейро
  Бен Маккендри
  Мауро Эустакио
  Давид Рамирес
  Джон Хайро Руис
  Адриан Дис
  Даниэль Луис

  Видаррель Меренсия
  Армандо Саморано
  Франсиско Флорес
  Хорхе Эспирикуэта
  Эулисес Павон
  Александер Гонсалес
  Ромарио Пигготт
  Роберто Чен
  Рид Стрейн

  Оливье Айяла
  Роберто Гонсалес
  Ромель Мехия
  Хосе Пенья
  Марио Родригес
  Уил Трэпп
  Бенхамин Хойя
  Омар Холнесс
  Дэмион Лоу

1 автогол
  Оливье Айяла (в матче против Мексики)

Команды, которые примут участие в молодёжном чемпионате мира 2013 
Четыре полуфиналиста турнира отобрались на молодёжный чемпионат мира 2013, который пройдёт в Турции.
  Куба
  Мексика
  Сальвадор
  США

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2013 год в футболе